Weymouth si può riferire a:

Astronomia 
 19294 Weymouth – asteroide della fascia principale

Geografia
 Canada
 Weymouth – città della Nuova Scozia
 Regno Unito
 Weymouth – città del Dorset
 Weymouth and Portland – borough del Dorset
 Stati Uniti d'America
 Weymouth – città della Contea di Norfolk, Massachusetts
 Weymouth – township della Contea di Atlantic, New Jersey

Persone 
 George Weymouth –  esploratore britannico
 Tina Weymouth – bassista, compositrice e produttrice discografica statunitense